Уерта Салвадор Корал има више значења:

 Уерта Салвадор Корал (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерта Салвадор Корал, Ла Лагуна дел Пато (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику